Catharsis jelentései:

Együttesek
 Catharsis, amerikai hardcore punk együttes

Albumok
 Catharsis, az Elis együttes albuma,2009
 Catharsis, a Fingertips együttes albuma,2006
 Catharsis, a Machine Head együttes albuma, 2018
 Catharsis, a Yob együttes albuma, 2003

Dalok
 „Catharsis”, Anthrax-dal a Volume 8: The Threat Is Real albumról
 „Catharsis”, Pitchshifter-dal a Industrial albumról
 „Catharsis”, Versailles-dal a Jubilee albumról